Японская соккер-лига 1979 Дивизион 1 — 15-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Сонобэ, Цутому
Комаэда, Мицуру
Имаи, Кэйдзо
Отиаи, Хироси
Ёнасиро, Джордж

Jair
Рамос

Камамото, Кунисигэ

См. также
Вторая японская футбольная лига 1979

Ссылки
RSSSF 

Япония
1979
Спорт в Японии в 1979 году